Шабданба́й Абдырама́нов (1930—1998) — киргизский писатель, поэт, драматург и переводчик. Народный писатель Киргизии (1993).

Биография 
Родился 24 декабря 1930 года в с. Кыз-Кёль Ошского района Киргизской АССР (сейчас в  Джалал-Абадский район Киргизии) в крестьянской семье. В 1943 году окончил семилетнюю школу и начал трудиться в колхозе. В 1948 году окончил Джалал-Абадское педагогическое училище, а в 1950 — годичный Джалал-Абадский учительский институт, после чего 2 года работал учителем. С 1952 по 1959 год директор Кыз-Кёльской средней школы, также заочно обучался на филологическом факультете Киргизского государственного университета (окончил в 1959 году). В 1953 году вступил в КПСС, с 1958 — член Союза писателей СССР.

В 1964 году назначен литературным консультантом, а в 1966 — ответственным секретарём Ошского областного отделения Союза писателей Киргизии. В дальнейшем работал корреспондентом Ошской областной газеты «Ленин жолу» (). Активно выступал с очерками в защиту экологии юга Киргизии.

В 1993 году ему присвоено звание народного писателя Киргизии.

Умер в 1998 году в Бишкеке.

Творчество 
Печататься начал в 1949 году. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере» (), вышедшую в русском переводе в 1958. С 1959 года работал как прозаик. Также писал пьесы, занимался переводами.

Поэтические сборники 
 «Таинственное надгробие» (кирг. «Сырдуу күмбөз», 1950)
 «Сказание об озере» (кирг. Көл тууралу баян 1957)
 «В майскую ночь»: Поэмы (, 1957)
 «Журавли» (, 1959)

Романы и повести 
 «Знакомые люди» (, 1964; рус. пер. «Мои знакомые», 1969)
 «У подножья Арстанбапа» (роман, , 1965)
 «Приговор» (повесть, , 1966)
 «Дехкане» (роман, , журн. вариант в 1968 году; 1977; рус. пер. «Дехкане», 1977)
 «Люди с открытым сердцем» (роман, , 1973)
 «Волшебная пища» (роман, кирг «Гүлазык» 1976)."Судьба" (роман , 1980)
 «Зелёная планета» (роман, "", 1982)
 «Дамоклов меч» (роман, кирг. «Домоктүн кылычы», 1982)
 «Ткачи» (роман, , 1985)
 "Тайны жизни " (роман, кирг. Турмуш сырлары. 1988)
 «Белые пятна истории» (роман, кирг. Тарыхтагы ак тактар, 2007)
 «Токтогул и Андижанское восстание» (истор. эссе, кирг. Токтогул жана Анжиян көтөрүлүшү. 2014)

В русском переводе 
 
 Солдат: рассказ
 Далёкий сын. рассказ
 Самар: рассказ
 Кюмуш: рассказ
 Аманат: рассказ
 Единственное окно, из которого падает свет : рассказ
 Аскар: рассказ
 Иные племена: рассказ
 Весна: рассказ
 Приговор: повесть
 
 У подножия Арстан-Боба: повесть
 Жизнь нам открыла глаза: повесть
 Солдат: рассказ
 Аскар рассказ
 Память: рассказ
 Утро: рассказ
 Мады: рассказ
 
 Ткачи
 Белый свет
 
 Судьба: роман
 Дехкане: роман
 Память: рассказ
 Солдат: рассказ

Примечания 

Выпускники Киргизского национального университета
Киргизские писатели
Киргизские поэты